Brenno steht für:
 Brenno (Fluss), ein Fluss in der Schweiz
 Brenno (Oper), eine Oper von Johann Friedrich Reichardt
 Brenno, ein Dorf in der polnischen Landgemeinde Wijewo
 Prospero Brenno (17. Jh.), Tessiner Bildhauer und Stuckateur

Siehe auch: Breno